2. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach 1997 odbyły się w dniach 7–9 marca 1997 w Warszawie. Zawody rozegrano na torze Stegny. Do rozdania było 10 kompletów medali, po 5 w konkurencjach męskich, jak i żeńskich. Najlepsi byli Niemka Gunda Niemann-Kleemann oraz Holender Rintje Ritsma. W klasyfikacji medalowej najlepsza była Holandia.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 107 łyżwiarzy z 19 krajów.

Reprezentacja Polski

Mężczyźni 
 Tomasz Świst
 500 metrów – 20. miejsce
 Artur Szafrański
 1500 metrów – 18. miejsce

Medale

Wyniki

Kobiety

500 m 
 Data: 7 marca 1997

1000 m 
 Data: 8 marca 1997

1500 m 
 Data: 9 marca 1997

3000 m 
 Data: 7 marca 1997

5000 m 
 Data: 8 marca 1997

Mężczyźni

500 m 
 Data: 8 marca 1997
DNF – nie ukończył, DNS – nie wystartował

1000 m 
 Data: 9 marca 1997

1500 m 
 Data: 8 marca 1997

5000 m 
 Data: 7 marca 1997

10000 m 
 Data: 9 marca 1997

Klasyfikacje medalowe

Kobiety

Mężczyźni

Państwa

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na www.speedskatingnews.info
 Wyniki mężczyzn na www.speedskatingnews.info

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim na dystansach
1997 w sportach zimowych
1997 w polskim sporcie
Łyżwiarstwo szybkie w Polsce
Zawody sportowe w Warszawie
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce